Zapoljarny (oblast Moermansk), een stad in de oblast Moermansk, Rusland.
 Zapoljarny (Jamalië), een stedelijke plaats in de autonome district Jamalië, Rusland.
 Zapoljarny (Komi), een stedelijke plaats in de autonome republiek Komi, onder jurisdictie van de stad Vorkoeta.